Петяярви ( — «сосновое озеро») — топоним в России:

 Петяярви — железнодорожная платформа Октябрьской железной дороги на территории Приозерского района Ленинградской области.
 Петяярви — населённый пункт при станции Петяярви в Приозерском районе Ленинградской области.
 Петяярви — название посёлка Петровское Приозерского района Ленинградской области до 1949 года.
 Петяярви — озеро в Суоярвском районе Карелии.
 Петяярви — озеро в Суоярвском районе Карелии.

 Петяярви — озеро, Лоймольское сельское поселение, Суоярвский район, Республика Карелия.
 Петяярви — озеро, Лоймольское сельское поселение, Суоярвский район, Республика Карелия.
 Сури-Петяярви — озеро, Кааламское сельское поселение, Сортавальский район, Республика Карелия.
 Исо-Петяярви — озеро, Лоймольское сельское поселение, Суоярвский район, Республика Карелия.
 Пиен-Петяярви — озеро, Лоймольское сельское поселение, Суоярвский район, Республика Карелия.

Примечания